Kylin bezeichnet:
 Johan Harald Kylin (1879–1949), schwedischer Botaniker
 Kylin (Betriebssystem), chinesisches Linux-Betriebssystem